

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Suminek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Tłuchowo
 Suminek – część wsi Niemirówek-Kolonia w woj.lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tarnawatka
 Suminek – część wsi Sumin w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec

Zobacz też 
 Sumin